Tramlijn 30 (Antwerpen)
 Tramlijn 30 (Amsterdam)